

Sigle 
 Chief Marketing Officer
 Centro Militare Ospedaliero
 Collateralized mortgage obligation – uno strumento finanziario

Codici 
 CMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Obbia (Somalia)